Een verkeersweg:
N329 (België)
N329 (Frankrijk)
N329 (Nederland), zie Provinciale weg 329
N329 (Zwitserland)